Antonio Panizzi
 Francesco Panizzi,  médico, químico, botánico, micólogo italiano.
 Gilles Panizzi,  piloto de rally francés